DJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Djúpivogur (Islanda)